Па́вел Алекса́ндрович Вискова́тов (Висковатый;  — ) — русский писатель, историк литературы, заслуженный профессор, славянофил.

Биография 
Сын военного историка Александра Васильевича Висковатова родился  года. Учился в Петербургском университете (1860—1862), затем — в Германии, где в 1866 году получил степень доктора философии в Лейпцигском университете за диссертацию о гуманисте Якове Вимпфелинге.

Вступил в службу 28 июля 1868 года и до 1871 года состоял чиновником по особенным поручениям при генерал-фельдмаршале князе А. И. Барятинском.

Некоторое время был преподавателем гимназии Видемана в Петербурге; редактировал газету «Русский мир».

С 1873 года стал преподавать в Дерптском университете, с 1880 года — профессор русской словесности. Читал лекции по истории русской, сербской, болгарской литератур. Был славянофилом, членом Санкт-Петербургского отделения Славянского благотворительного комитета; в своих лекциях и выступлениях пропагандировал русскую культуру.

В 1875 году написал либретто к опере «Демон» Антона Рубинштейна по одноимённой поэме Лермонтова, поставленной в Мариинском театре.

В 1881 году приезжал в Пятигорск для сбора свидетельских воспоминаний и бесед с людьми, близко знавшими М. Ю. Лермонтова. Стал автором первой биографии поэта, написанной на основе фактического материала.

В 1895—1905 годах был приват-доцентом кафедры русской словесности историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета.

Был утверждён 27 февраля 1896 года младшим цензором Центрального комитета цензуры иностранной. Со 2 ноября 1896 г. по 26 ноября 1901 г. состоял в должности старшего цензора.

С 1897 по 1899 годы был директором гимназии Видемана. С 1901 года — в отставке.

С 22 декабря 1889 года состоял в чине действительного статского советника. Был награждён российскими орденами: Св. Станислава 2-й ст. (1881), Св. Анны 2-й ст. (1885), Св. Владимира 3-й ст. (1898); а также иностранными орденами: прусским орденом Короны 2-й ст. (1871) и сербским орденом Таковского креста 2-й ст. (1882).

Главный предмет его занятий — биографии М. Ю. Лермонтова, чему посвящён ряд статей в «Русской мысли», «Русском вестнике», «Русской старине», «Вестнике Европы» и других журналах. Под редакцией П. А. Висковатова вышло в Москве (1891) собрание сочинений Лермонтова с первой научной биографией поэта. Написанная им биография Лермонтова, составившая шестой том редактированного им издания сочинений Лермонтова (Москва, 1891), ценна, главным образом, как сводка старательно собранных фактических данных. Редакция текста не отличается систематичностью и тщательностью приёмов.

Был женат на Екатерине Корсини (1838—1911), дочери М. А. Корсини.

Умер в Санкт-Петербурге  года. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Библиография 
 Эпоха гуманизма в Германии. Влияние возрождения классической литературы на падение средневековой и начало новой цивилизации. — , 1872 (Первоначально: ЖМНП. — 1872. Т. 161).
 Демон. Фантастическая опера в 3-х действиях. [Либретто по одноимённому произведению М. Ю. Лермонтова]. — , 1875.
 Братия во Христе! [Обращение к православным о пожертвовании в пользу забалканских славян]. — Дерпт, 1876.
 Висковатов П. А.  Дворянская грамота, выданная Юрию Петровичу Лермонтову, отцу поэта // Русская старина, 1882. — Т. 33. — № 2. — С. 469—470.
 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество/ сост. Пав. Висковатый // Сочинения М. Ю. Лермонтова: 1-е полн. изд. В. Ф. Рихтера. — , 1891. 
 Сжатый обзор истории новой русской литературы с библиографическими примечаниями. — Дерпт, 1892.
 Юрьев (Дерпт) и его историческое прошлое. — Юрьев: тип. Шнакенбург, 1894. — 20 с., 1 л. ил.
 О «Фаусте» Гёте. — , 1895.
 Эдуард Губер и Фесслер. — , 1897.
 Бабушка Татьяна. Люшина первая книжка. — , 1899. (3-е изд. — : А. Ф. Девриен, 1910. — 38 с.)
 Песни бабушки Татьяны. Вторая Люшина книжка (3-е изд. — : А. Ф. Девриен, 1915. — 39 с.)
 Внучка бабушки Татьяны. Третья Люшина книжка. (3-е изд. — : А. Ф. Девриен, 1914).
 Василий Андреевич Жуковский, как народник (ко дню 50-летия его кончины). — , 1902.
 В поисках Хабарова. — : изд. кн. скл. М. В. Клюкина, 1914. — 36 с.
 Василий Тимофеевич Ермак, покоритель Сибири. — Москва: изд. кн. скл. М. В. Клюкина, 1914. — 40 с.
 За Становым хребтом: Рассказ. — Москва: изд. кн. скл. М. В. Клюкина, 1914. — 32 с.

Примечания

Литература 
 
 Висковатов, Павел Александрович // Театральная энциклопедия (под ред. С. С. Мокульский). — : Советская энциклопедия, 1961. — Т. 1.

Ссылки 
 Патрушева Н. Г., Гринченко Н. А. Висковатов Павел Александрович // Открытый текст (Нижегородское отделение Российского общества историков — архивистов)
 Висковатов Павел Александрович на сайте «Хронос»
 Сидорчук И. В., Ростовцев Е. А. Висковатов (Висковатый) Павел Александрович // Биографика СПбГУ
 Висковатов П. А. на сайте «Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества»

Писатели XX века
Писатели Российской империи
Литературоведы Российской империи
Выпускники Лейпцигского университета
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Профессора Императорского Дерптского университета
Лермонтоведы
Цензоры Российской империи
Действительные статские советники
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Преподаватели гимназии Видемана